Великосельский сельсовет

Белоруссия

Брестская область 

 Великосельский сельсовет Пружанского района

Российская Федерация

Вологодская область 

 Великосельский сельсовет Кадуйского района